Eusebio Videla – calciatore argentino
 Ezequiel Videla – calciatore argentino 
 Jorge Rafael Videla – generale e dittatore argentino